Duchowni prawosławni:
 Tichon (Bobow)
 Tichon (Chworostinin)
 Tichon (Dorowskich)
 Tichon (Fitzgerald)
 Tichon (Hollósy)
 Tichon (Jemieljanow)
 Tichon (Klitin)
 Tichon (Laszczenko)
 Tichon (Mollard)
 Tichon (Niedosiekin)
 Tichon (Nikanorow)
 Tichon (Oboleński)
 Tichon (Stiepanow)
 Tichon (Szarapow)
 Tichon (Szewkunow)
 Tichon (Troicki-Doniebin)
 Tichon (Wasilewski)
 Tichon (Woinow)
 Tichon (Zajcew)
 Tichon (biskup turowski)
 Tichon (metropolita kazański)
 Tichon (patriarcha Moskwy)
 Tichon (Łobkowski)
 Tichon (Żylakow)